Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили брати участь окремо.
Льягостера Вівес грала в парі з Домінікою Цібулковою, а Парра Сантонха - з Алісією Росольською. Обидві ці пари програли в першому колі.
Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке з рахунком 4–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brisbane International, парний розряд
Жінки, парний розряд